Парламентские выборы в КНДР прошли 9 марта 2014 года. На них на безальтернативной основе избирались 687 депутатов Верховного народного собрания КНДР 13-го созыва. Выборы стали первыми после смерти Ким Чен Ира и передачи власти в стране его сыну Ким Чен Ыну.

Контекст 
Выборы 2014 года стали первыми для нового лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после смерти Ким Чен Ира. Ожидалось, что на выборах пройдёт смена старых законодателей на молодых и лояльных новому руководителю.

12 января 2014 года была сформирована Центральная избирательная комиссия. Председателем ЦИК стал заместитель председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ян Хён Соб, его заместителем был назначен секретарь и руководителем отдела кадров Трудовой партии Кореи Ким Пхён Хэ. Генеральным секретарём ЦИК стал генеральный секретарь Президиума ТПК Хон Сон-ок. 15 января были сформированы избирательные комиссии в военных частях, а также на уровнях провинций, городов и на местном уровне.

4 февраля Ким Чен Ын был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного народного собрания от избирательного округа 111, в котором располагается штаб-квартира Трудовой партии Кореи. На собрании по выдвижению присутствовали высшие военные руководители КНДР.

Голосование и результаты 

9 марта в КНДР открылись избирательные участки. В списке кандидатов от Трудовой партии Кореи насчитывается 687 имен. Выборы проходят на безальтернативной основе — каждый избирательный округ выдвигает только одного кандидата. У избирателей была возможность проголосовать против предложенного кандидата.

По итогам выборов, Ким Чен Ын избрался в Верховное народное собрание со 100 % голосов. В 111-м избирательном округе Пхеньяна голосование проходило в праздничной обстановке и была зарегистрирована явка в 100 %. Как сообщает Центральная избирательная комиссия, итоги голосования свидетельствуют, что народ и армия «оказывают единодушную поддержку и полностью доверяют первому секретарю Трудовой партии Кореи и первому председателю Государственного комитета обороны».

См. также 
 Верховное народное собрание КНДР

Примечания

Ссылки 
 North Koreans vote in rubber-stamp elections // BBC  
 ЦТАК: парламентские выборы в КНДР прошли при высокой явке избирателей // ИТАР-ТАСС 

Выборы в КНДР
КНДР
2014 год в КНДР
Март 2014 года
События 9 марта